Jméno a příjmení Jan Pilař má více nositelů:

 Jan Pilař (1917–1996) – český spisovatel a básník
 Jan Pilař (herec) (1933–2013) – český herec, loutkoherec a divadelní režisér
 Jan Pilař (duchovní) (1876–1951) – český římskokatolický kněz